USNO-A1.0 () — каталог астрометрических стандартов, созданный в Военно-морской обсерваторией США.

Каталог содержит координаты 488 006 860 источников, на основании которых можно создать астрометрическую систему отсчёта. USNO-A был создан в Флагстаффской обсерватории, подразделении Морской обсерватории США, в процессе сканирования и обработки пластинок O и E Паломарского Обзора Неба, пластинок  и пластинок обзора Южной европейской обсерватории ().

Каталогизация производилась в автоматическом режиме. Для исключения обнаружения несуществующих объектов необходимо было, чтобы положение источника совпадало на двух пластинках «красного» и «голубого» обзоров с точностью до 2 секунд дуги. Источники со склонением больше −30° брались из Паломарского обзора, а со склонением меньше −30° — из SRC-J или ESO-R.

Каталог USNO-A1.0 был заменён каталогом USNO-A2.0, который, в свою очередь, заменён каталогом USNO-B1.0.

См. также 
 Паломарский обзор
 Цифровой обзор неба

Примечания 

Астрономические каталоги